Der Karshi Challenger 2012 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 18. August 2012 in Qarshi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 115 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 115 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Qarshi